Алексей Потёмкин Потёмкин, Алексей Николаевич (1921—2003) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.